Илья́ Серге́ев:
 Сергеев, Илья Васильевич (1909—1992) — председатель колхоза в Могилёвской области, Герой Социалистического Труда (1958).
 Сергеев, Илья Михайлович (1925—1981) — гвардии старший сержант, полный кавалер ордена Славы. Примечания